Olaszország
Osio Sopra, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Osio Sotto, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében